Miller High Life 400 kan avse:

 Miller High Life 400 (vårrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1984-1987 på Richmond Raceway.
 Miller High Life 400 (höstrace) – ett NASCAR Cup-race som kördes 1988-1989 på Richmond Raceway.